«Котики, вперёд!» — обучающий и развивающий российский анимационный сериал для детей дошкольного возраста. Мультфильм создан студией «Toonbox», выпускающей популярные российские мультсериалы Mr. Freeman и «Куми-Куми». В сентябре 2014 года состоялась премьера сериала на российском телеканале «Карусель». Первые 8 серий сериала разрабатывались при финансовой поддержке Фонда Кино и Министерства культуры Российской Федерации (МКРФ).

12 октября 2016 года мировым официальным лицензионным партнером сериала становится компания Rovio (Angry Birds).

С ноября 2018 года сериал выходит на Федеральном канале Финляндии YLE в программе Pikku Kakkonen (программа существует с 1977 года) под названием Killi ja Kiki. Для детей Финляндии программа Pikku Kakkonen является аналогом российской программы «Спокойной ночи, малыши!».

Сюжет

Первый сезон 
В игровой комнате котят по имени Котя и Катя (главные герои сериала) находится волшебная коробка с игрушками. Когда герои запрыгивают в неё, они находят там разные предметы и решают, во что будут играть. Как только они выпрыгивают из коробки, комната превращается в историю, связанную с игрушками, которые они нашли в коробке: в сказочный лес, в сырные горы, в другие волшебные места. В каждой серии котята должны сделать выбор или решить задачу, но выбор так или иначе оказывается неверным. На помощь котятам приходит Таинственный Незнакомец (переодетые папа или мама). Наводящими вопросами родитель помогает понять, где Котя и Катя сделали ошибку. Найдя проблему, котята проходят своё приключение заново, но уже правильно. История всегда заканчивается счастливым концом.

Второй сезон 
Когда брат и сестра Котя и Катя сталкиваются с вопросом или проблемой, их родители (Папа, Мама или Дедушка) придумывают историю, помогающую иначе взглянуть на возникшую ситуацию. Катя и Котя по мере рассказа не только вставляют в саму историю необычные элементы (такие как: дождик из огурчиков, свинку на поводке, желейный торт с желейными украшениями), но также и принимают участие в ней, примеряя к себе роль двух из участников. Когда история заканчивается, котята обнаруживают, что возникшая в самом начале проблема или сложная ситуация на самом деле решается также, как события в их же истории.

Персонажи

Главные герои сериала 
 Котя — сообразительный и осторожный пятилетний котёнок, который любит узнавать что-то новое, решать проблемы и помогать другим.
 Катя — любознательная трехлетняя девочка-котёнок, всегда готовая отправиться в веселое путешествие или задать какой-нибудь вопрос.
 Мама — художница, которая всегда поощряет игры воображения у детей.
 Папа — добродушный врач, немного рассеянный и неуклюжий, но очень милый. Он далёк от совершенства, но умеет смеяться над собой.
 Дедушка (появляется со второго сезона) — рассказчик самых невероятных историй, фантазер и шутник.
 Утята (Гоша, Тоша и Тимоша) — три друга Кати и Коти, которые умеют только крякать, но котята их прекрасно понимают. Утята всегда помогают главным героям и участвуют в их играх. Двухлетние утята.

Роли озвучивали

Съёмочная группа 

 Авторы сериала: Владимир Пономарёв, Майкл Меннис, Майк де Сев.
 Автор персонажей: Владимир Пономарёв.
 Сценаристы: Майк де Сев, Джим Мэгон, Сьюзан Ким, Анна Бернштайн, Кевин Стредер, Роберт Лейтон, Евгения Голубева.
 Редакторы: Майкл Меннис, Елена Гончарова.
 Режиссёр: Владимир Пономарёв.
 Сториборд и аниматик: Елена Рогова (1—9 серии), Владимир Пономарёв, Елена Волк, Артём Бизяев, Василий Волков, Александр Лукьянович, Ольга Пермякова, Александр Ефремов, Алексей Минченок, Наиль Мубинов.
 Генеральный продюсер: Павел Мунтян.
 Продюсеры: Майкл Меннис, Илья Попов (1—8 серии).
 Сопродюсеры: Константин Тарасов, Олег Скотников.
 Линейный продюсер: Александр Колесник (33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 50 и 51, с 53 серии), Павел Мунтян (34 серия), Василий Волков (36, 38, 40, 43 и 52 серии), Владимир Пономарёв (49 серия).
 Производство: Студия «Toonbox»
 Линейный продюсер: Дмитрий Горбунов (1—8 серии), Иван Пономарёв (13—32 и 34 серии).
 Аниматоры: Елена Волк (1 и 2 серии), Елена Рогова (1 серия), Алексей Васин, Никита Юров, Мария Плутицкая, Антон Королюк, Ольга Масленникова, Елена Волк, Владимир Герасимов, Мария Филонец, Полина Минаева, Евгения Анисимова, Мика Плутицкая, Ольга Гречанова, Александр Лукьянович, Сергей Кравченко, Мария Чухрова, Оксана Замрий, Сергей Люлин, Ольга Кудрявцева, Вячеслав Шевчук, Антон Власов, Ольга Пермякова.
 Ведущий художник по фонам: Анастасия Мошина (с 3 серии).
 Художник по фонам: Анастасия Мошина (1 и 2 серии), Полина Пономарёва (3 серия), Жанна Мендель.
 Офисная собака: Харви (34 серия).
 Пост-продакшин и видеоэффекты: Игорь Сандимиров (1—32 серии), Екатерина Соломина (1—8 серия), Алла Берчикова (с 33 серии), Антон Власов (38 и 39 серии).
 Дизайнеры: Дмитрий Рогов, Ольга Зубанова, Маша Гущина.
 Производство: Студия «Toonguru»
 Аниматоры: MSL (33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 50 и 51 серии), Дмитрий Андреев (33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 50 и 51 серии), Виктор Бабара (33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 50 и 51 серии), Владимир Зинченко (33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 50 и 51 серии), Brunhild Greenhill (33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 50 и 51 серии).
 Производство: Студия «Plumus»
 Супервайзер: Владимир Пономарёв (36, 38, 40, 43 и 52 серии).
 Аниматоры: Евгения Захаренко (36, 38, 40, 43 и 52 серии), Сергей Гераменко (36, 38, 40, 43 и 52 серии), Василий Волков (36, 38, 40, 43 и 52 серии).
 Саунддизайн и SFX: Студия The Eggplant.
 Звуковое сведение: Студия «Пифагор»
 Режиссёр звукозаписи: Елена Чернова (1—52 серии).
 Координатор звукозаписи: Екатерина Плигина (1—52 серии).
 Дубляж: Студия «Х&И» 
 Продюсеры дубляжа: Владимир Хлоповский (с 53 серии), Павел Ивашинников (с 53 серии).
 Линейный продюсер дубляжа: Александр Колесник (с 53 серии).
 Режиссёр звукозаписи: Елена Чернова (с 53 серии).
 Сведение и мастеринг: Павел Ивашинников (с 53 серии), Никита Коняхин (с 53 серии).
 Композиторы: Стив де Анджело, Борис Долматов (1—52 серии), Лоренцо Кастелли (с 53 серии).
 Авторы заглавной песни: Майкл Меннис, Майк де Сев, Елена Гончарова.
 Аранжировка заглавной песни: Борис Долматов (1—52 серии), Майкл Меннис (с 53 серии).
 Исполнители заглавной песни: Слава Кагарманов (1—52 серии), Алиса Ландер (1—52 серии), Фёдор Паромонов (с 53 серии), Алиса Ефременко (с 53 серии),.
 Финансовая и операционная служба: Лика Сидорова (1—3 серия), Марк Шестаев, Венера Галимова, Виктория Тараскина (1—3 серия), Евгения Маслова (2 серия), Евгения Кудерова (2 и 3 серия), Юлия Шутова.
 Особая благодарность: Павел Черкашин, Александр Лысковский, Евгений Павленко, Ольга Юдина, Елена Шапова.

Список эпизодов

Первый сезон

Второй сезон

Фестивали и награды 
 2017 — 22 Открытый Российский Фестиваль анимационного кино в Суздале: в категории «Лучший сериал» диплом «За художественную выразительность» — «Самый главный начальник» (сериал «Котики, вперёд!») реж. Владимир Пономарёв.

Книги 
В 2015 году начала выходить серия детских книг, основанных на сюжетах популярных эпизодов мультсериала.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Котики, вперед! — tlum.ru
 
 

Мультсериалы России 2014 года
Мультсериалы 2014 года
Мультсериалы о котах
Образовательные мультсериалы
Мультфильмы Владимира Пономарёва
Мультфильмы студии «Toonbox»
Компьютерные анимационные фильмы